Приск (; ; каз. 613) — восточноримский военачальник, один из ведущих полководцев императоров Маврикия (582—602) и Фоки (602—610). При власти первого из них первоначально направился на войну против персов, однако был изгнан оттуда солдатами. Тогда император послал его на Балканы, где Приск командовал в ходе многочисленных кампаний против славян и аваров. В дальнейшем участвовал на стороне императора Фоки в последней персидско-византийской войне и сражался против мятежников во главе с Ираклидами.

Военный магистр и патрикий.

Биография 
В конце 587 или в 588 году Приска назначили командующим и военным магистром Востока в ходе кампании восточных римлян против персов. На этом посту он заменил стратига Филиппика. Весной 588 года Приск прибыл на восток, а в апреле принял командование армией в Монокартоне. По прибытии у него сразу же возникли проблемы с непокорными солдатами: военачальник был человеком надменным, и его манера общаться в тоне явного превосходства сразу сделала его непопулярным в армии. Это привело к тому, что когда в дальнейшем император Маврикий издал приказ о снижении положенного войскам жалования на четверть, что произошло в день Пасхи, 18 апреля 588 года, войска подняли мятеж. Военачальник не смог восстановить порядок в войсках. Помимо этого он сам подвергся нападению со стороны недовольных солдат и вынужденно бежал в . Солдаты избрали своим лидером более популярного в их рядах дукса  Германа. Приск попытался успокоить солдат из своего убежища и привлёк в качестве посредников местных священнослужителей, а также отменил указ императора Маврикия. Однако это предприятие было безуспешно. Тогда Маврикий восстановил в качестве командующего Филиппика, что привело к успокоению бунтовщиков, а Приска заставил вернуться в Константинополь.

Впрочем, эта неудача не помешала Приску быть назначенным военным магистром во Фракии и встать во главе армии, собранной против Аваров. Его гипостратиг («заместитель»)  во главе отряда из 1000 конников отправился в горы Хаэм с целью удержания перевалов. Однако через два дня он отошёл из-за численного превосходства своих противников. Авары разграбили город Анхиал и предприняли попытку осады , однако римлянам удалось сорвать её. Тогда авары выдвинулись на юг. Они достигли Эраклеи Перинфской, что отрезало римскую армию от столицы. Приску пришлось отойти в Цуруллум, где тюрки взяли его в осаду. Согласно византийскому историку периода «Тёмных веков» Феофилакту Симокатта, осада продлилось несколько дней, после чего римляне применили хитрость, придуманную самим Приском: один из его телохранителей сыграл роль посла, который якобы нёс в крепость письмо от императора Маврикия. Этого «посла» перехватили авары, увидев в письме информацию о том, что их родина подверглась атаке с моря. Каган, убеждённый в подлинности письма, снял осаду и поспешил домой, заключил с римлянами перемирие на условиях возобновления дани. Согласно Михаилу Сирийскому, эта дань составила 800 фунтов золота (около 60 тысяч солидов). Это число значительно меньше ранее выплачиваемой дани в 100 тысяч солидов. Когда авары покинули земли империи, Приск распустил армию и вернулся в столицу. Вскоре после этого он попал в немилость к Маврикию, не фигурируя в источниках о дальнейших кампаниях. Благосклонность вернулась к нему не позднее 593 года: именно тогда папа Григорий I поздравил его с возвращением в стан угодных императору. Примерно в это же время он получил высший почётный титул империи — патрикия.

Примечания

Источники и литература

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Военные магистры
Военачальники по алфавиту
Военачальники Византии VII века
Военачальники Византии VI века
Патрикии